Schtscherbatiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtscherbatiwka (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn
 Schtscherbatiwka (Nowomyrhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod